HMS St. Vincent oder St. Vincent ist der Name folgender Schiffe:

 St. Vincent (1692), ein Brander, 1698 verkauft
 St. Vincent (1780), eine Sloop, 1783 verkauft
 HMS St. Vincent (1815), ein Linienschiff Nelson-Klasse, 1906 verkauft
 HMS St. Vincent (1908), ein Schlachtschiff und Typschiff der St. Vincent-Klasse, 1921 verkauft